Bartmann steht für:
 Bartmann & Sohn GmbH, deutsches Textilunternehmen, siehe Feinspinnerei Wegberg

Bartmann ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Bartmann (1860–1938), deutscher römisch-katholischer Dogmatiker
 Dieter Bartmann (* 1946), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Dominik Bartmann (* 1953), deutscher Kunsthistoriker
 Franz-Joseph Bartmann (* 1950), deutscher Chirurg und ärztlicher Standespolitiker
 Ferdinand Bernard Bartmann (1854–1939), deutscher Unternehmer
 Heinrich Bartmann (1898–1982), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Karl Bartmann (1920–2008), deutscher Labormediziner
 Peter Bartmann (1883–1964), deutscher Bankier 
 Simon Wilhelm Bartmann (1878–1944), jugoslawischer Jurist
 Stefan Bartmann (* 1950), deutscher Film-Regisseur
 Uwe Bartmann (* 1961), deutscher Behindertensportler
 Wahl Bartmann (* 1963), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Bartman
 Bartmannskrug, Tongefäß mit Relief eines bärtigen Gesichts